Хорхе Луис Кампос Веласкес (; 11 августа 1970, Асунсьон) — парагвайский футболист, выступавший на позиции полузащитника. Участник чемпионатов мира 1998 и 2002 годов в составе сборной Парагвая.

Клубная карьера 
Кампос начал свою карьеру в «Олимпии». В 1990 году он дебютировал за клуб в парагвайской Примере. В своём дебютном сезоне он выиграл Кубок Либертадорес и Суперкубок Либертадорес. Во втором сезоне Хорхе вновь добрался с командой до финала Кубка Либертадорес, но его клуб уступил, утешением стала победа в Рекопе Южной Америки. В 1993 году Кампос в составе «Олимпии» выиграл чемпионат Парагвая, этот успех он повторил в 1995 и 1997 годах.

В 1997 году Хорхе покинул Парагвай и перешёл в китайский «Бэйцзин Гоань». За полтора года в Китае он завоевал Кубок Китая и был удостоен звания Футболиста Года в Китае. Во второй половине 1998 года Кампос выступал за мексиканский «Крус Асуль». В 1999 году он вернулся на родину, где заключил контракт с «Серро Портеньо». В 2001 году он в четвёртый раз стал чемпионом страны.

В начале 2002 года Кампос перешёл в чилийский «Универсидад Католика», в составе которого выиграл Аперутру 2002. После того, как в 2003 году Хорхе покинул Чили, он выступал за аргентинский «Кильмес», а также парагвайские «Либертад», «Насьональ» и «Спортиво Лукеньо», где и завершил свою карьеру в 2006 году.

Международная карьера 
В 1992 году в составе олимпийской сборной Парагвая Хорхе принял участие в Олимпийских играх в Барселоне. В матче 1/4 финала против сборной Ганы Кампос забил гол.

14 мая 1995 года в мачте против сборной Боливии он дебютировал в сборной Парагвая. В том же году он поехал с национальной командой на Кубке Америки. 22 июня в матче против сборной Новой Зеландии Хорхе забил свой первый мяч за национальную команду. В 1998 году Кампос был включён в заявку на участие в Чемпионате Мира во Франции. На турнире он принял участие в против сборных Испании, Нигерии и Франции.

Через четыре года Хорхе во второй раз поехал на первенство планеты. На полях Японии и Южной Кореи он сыграл четыре матча, против сборных ЮАР, Испании, Словении и Германии и забил 1 мяч в поединке со словенской национальной командой.

Голы за сборную Парагвая

Достижения 
Командные

 «Олимпия Асунсьон»
  Чемпионат Парагвая по футболу — 1993
  Чемпионат Парагвая по футболу — 1995
  Чемпионат Парагвая по футболу — 1997
 Обладатель Кубка Либертадорес — 1990
 Обладатель Суперкубка Либертадорес — 1990

 «Бэйцзин Гоань»
 Обладатель Кубка Китая —— 1997

 «Серро Портеньо»
  Чемпионат Парагвая по футболу — 2001

 «Универсидад Католика»
  Чемпионат Чили по футболу — Апертура 2002

Индивидуальные

 Футболист года в Китае — 1997

Примечания

Ссылки 
 Career history at National Football Teams
 Career history at Weltfussball.de
 Career history at bdfa.com.ar
 sports-reference 
 playerhistory

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Игроки ФК «Бэйцзин Гоань»
Игроки ФК «Кильмес»
Игроки ФК «Крус Асуль»
Игроки ФК «Спортиво Лукеньо»
Игроки ФК «Универсидад Католика»
Игроки ФК «Либертад»
Игроки ФК «Олимпия» Асунсьон
Игроки ФК «Насьональ» Асунсьон